Лига Ирландии 1932/1933 () — 12-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шемрок Роверс» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1932/1933
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1932 году
1933 год в Ирландии